Antinoos, auch Antinous ist:

 der Name einer Figur der griechischen Mythologie, siehe Antinoos (Mythologie)
 ein nach diesem benannter Asteroid, siehe (1863) Antinous
 der Name eines epirotischen Politikers des 2. Jahrhunderts v. Chr., siehe Antinoos (Molosser)
 der Name eines Günstlings des römischen Kaisers Hadrian, siehe Antinoos
 ein nach diesem benanntes Sternbild, siehe Antinoos (Sternbild)
 eine nach diesem benannte Stadt, siehe Antinoupolis